Alpsko smučanje je na Zimskih olimpijskih igrah vse od leta 1936, ko so zimske olimpijske igre potekale v Nemčiji (Garmisch-Partenkirchen).

Gostitelji

Lestvica

Države 
^ Nemčija je v zgodovini ZOI nastopila pod več imeni. V letih 1956, 1960 in 1964 kot Združena Nemčija, V letih 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988 pa kot Zahodna Nemčija.

Tekmovalci

Moški

Ženske

Reference

Zunanje povezave 

 FIS-Ski.com – Alpsko smučanje rezultati – Zimske Olimpijske igre
 Športne Reference  – Zimske Olimpijske igre – Alpsko smučanje
 Ski-db.com – rezultati – Zimske Olimpijske igre
 Olimpijske medalists – moški
 Olimpijske medalists – ženske

Alpsko smučanje na olimpijskih igrah
Športi Zimskih olimpijskih iger